Contea di Monmouth o Monmouth County è la denominazione delle seguenti contee:
 Contea di Monmouth (New Jersey)  – negli Stati Uniti
 Contea di Monmouth  – in Galles